Afrikansk purpurhöna (Porphyrio madagascariensis) är en fågel i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar med omdiskuterad artstatus.

Kännetecken

Utseende 
Afrikansk purpurhöna är likt alla arter i purpurhönekomplexet en mycket stor (47 cm) och kraftig, purpurblå rall med mycket stor röd näbb samt röd näbbsköld och röda ben. Kännetecknande är även den lysande vita undergumpen. Denna art har en unik kombination av purpurblått huvud och mossgrönt på manteln och större delen av vingen. Ungfågeln är mer alldaglig med ljusare gråblå undersida, mattröda ben och en gråaktig näbb samt dämpat grönaktig ovan.

Läten 
Afrikansk purpurhöna är en mycket högljudd fågel med en rad märkliga läten. Typiskt är ett mörkt trumpetande, "parp... parp... parp". Vidare hörs ett lågt "krrrek" och andra knarrande, grymtande och jämrande ljud.

Utbredning och systematik 
Afrikansk sumphöna förekommer i Egypten, Afrika söder om Sahara samt på Madagaskar. Den har påträffats tillfälligt i Kanarieöarna, Israel och Oman. 

Tidigare behandlades purpurhönekomplexet som en enda art, Porphyrio porphyrio. Nyligen utförda DNA-studier visar dock att delar av komplexet står närmare nyzeeländska arten sydötakahe (P. hochstetteri). Författarna rekommenderar att komplexet delas in i sex arter, varav afrikansk purpurhöna är en. De båda tongivande taxonomiska auktoriteterna Clements et al och IOC följer numera dessa rekommendationer, medan bland annat Birdlife International fortfarande behandlar komplexet som en enda art, purpurhöna.

Levnadssätt 
Afrikansk purpurhöna påträffas i våtmarker med rik växtlighet, gärna med vass eller kaveldun. Den ses parvis eller i smågrupper, framför allt i gryning och skymning, ofta nära skyddande växtlighet men ibland helt ute i det öppna. Fågeln häckar under regnsäsongen.

Status och hot 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Rallar
Fåglar i etiopiska regionen